«Поэма Пентаура» (также «Эпос Пентаура», «Поэма о Кадешской битве») — древнеегипетская поэма, описывающая Битву при Кадеше в начале XIII века до н. э. Несмотря на неоднозначный исход битвы, поэма возвеличивает победу Рамсеса II.

История 
Наиболее полно текст сохранился на папирусе Raifet-Sallier, составленном (скопированном с оригинала) придворным писцом по имени . Иератический текст сохранился на двух папирусах из одного свитка (первая страница утрачена):

 папирус Raifet (вторая страница) состоит из одной страницы с 10-ю строчками, хранится в Лувре;
 папирус Sallier III хранится в Британском музее.

Поэма встречается на стенах храмов Луксора (северный пилон), Карнака (внешняя сторона южной стены Гипостильного зала), Рамессеума, Абу-Симбела и др. с целью пропагандистского воздействия на широкие массы людей. В Абидосе значительная часть поэмы повреждена.

Согласно найденной у Хаттусы клинописной табличке-письме от Рамсеса, Хаттусили III с насмешкой отзывался о победных изображениях фараона. Отступив, Рамсес объявил о победе, хотя в действительности ему удалось только спасти свои войска, а стратегически победу одержал Муваталли II.

Современные историки полагают, что сражение стало ничьей, при моральной победе египтян, которые развили новые технологии и провели перевооружение. После битвы между враждующими сторонами был заключён мирный договор, являющийся первым известным подобным документом в мировой истории.

Сюжет 

Текст воспевает доблесть фараона, одержавшего победу в смертный час с помощью Амона. Войску отведена позорная роль, поскольку Рамзес клеймит его. О Рамсесе сказано:
Нет мужа, равного его величеству владыке младому, отважному.
Могуча длань его, бесстрашно сердце, силой подобен он Монту в час величия его.
Он прекрасен собою, как Атум, и ликуют созерцающие великолепие его.
Прославлен он победами своими над всеми странами, и не ведают часа, когда вступит он в бой.
Как стена, ограждает он войско своё, он — щит его в день сражения;
в стрельбе из лука не ведает он соперников, отважнее он сотни тысяч воинов.
Он идёт во главе войск своих и обрушивается на полчища вражеские, веря сердцем в победу свою,
смел и доблестен он пред лицом врага, а в час битвы подобен пламени пожирающему.
Стоек сердцем он, словно бык, и с презрением взирает на объединившиеся против него страны.
Тысяча мужей не может устоять перед ним, сотни тысяч лишаются силы при виде его;
вселяет он страх грозным рыком своим в сердца народов всех стран…

См. также 
 Взятие Юпы — древнеегипетское произведение о взятии города Юпы египетской армией в правление фараона Тутмоса III.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
  
 
 

Литература Древнего Египта
Пропаганда